Ву́лиця Матро́сова (також Ву́лиця Олекса́ндра Матро́сова) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Олександра Матросова — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Олександра Матросова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Матросова — вулиця в місті Київ (Деснянський районі).
 Вулиця Матросова — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Олександра Матросова — вулиця в місті Миколаїв.
 Вулиця Олександра Матросова — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Матросова — вулиця в місті Чернігів.

 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Захисників Миколаєва у місті Арциз.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Богдана Садковського у місті Балта.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Леонтовича у місті Березівка.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Івана Пулюя у місті Біла Церква.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці В’ячеслава Чорновола у місті Білопілля.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Михайла Врубеля в місті Бориспіль.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Микити Кожум'яки у місті Боярка.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в місті Бровари.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Я.Косарчина у місті Бучач.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Мальовнича у місті Васильків.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Василя Сліпака у місті Вінниця.
 Вулиця Матросова — колишня назва Загребельної вулиці в місті Гнівань.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Івана Богуна в місті Долинська.
 Вулиця Матросова — колишня назва Джерельної вулиці в місті Дружба.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Мисливської у місті Дунаївці.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Європейської у місті Заводське.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Кобзарева у місті Знам'янка.
 Вулиця Матросова — колишня назва Травневої вулиці в місті Золоте.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Назара Крупки в місті Золотоноша.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Січових Стрільців у місті Ізюм.
 Вулиця Матросова — колишня назва Захисників України в місті Камінь-Каширський.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Братів Чучупаків в місті Кам'янка.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Максима Чиженка у місті Кам'янське.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Генерала Кульчицького в місті Київ (Печерський район)
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Князя Романа Великого у місті Ківерці.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Степана Бандери у місті Козятин.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Вольова у місті Кодима.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Михайла Лучкая у смт. Королево.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Івана Мазепи у місті Коростень.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Анни Ярославни у місті Коростишів.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Крип'якевича в місті Костопіль.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Капітана Трусова у місті Кременчук.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Чорних Запорожців у місті Кролевець.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Чорних запорожців у місті Кропивницький.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Івана Кавалерідзе у місті Лебедин.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Нікона Карпинського у місті Лубни.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Ялинової  у місті Луцьк.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Сагайдачного у місті Малин.
 Вулиця Матросова — колишня назва Чугуївської вулиці в смт Малинівка Харківської області.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Липнева у місті Марганець.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Валентина Сім'янцева у місті Мерефа.
Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Томаша Масарика в місті Мукачево.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Гетьмана Виговського у місті Ніжин.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Миколи Хвильового у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Єдності у місті Нововолинськ.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Романа Шухевича у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Олекси Довбуша у місті Носівка.
 Вулиця Матросова — колишня назва Стрілецької вулиці в місті Обухів.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Айвазовського в місті Олександрія.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Мальовнича у місті Павлоград.
 Вулиця Матросова — колишня назва Джерельної вулиці в смт Піщанка.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Щаслива у місті Пирятин.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Мальовнича у місті Подільськ.
 Вулиця Матросова — колишня назва Тернової вулиці в місті Полонне.
Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Загатчанська у місті Решетилівка.
 Вулиця Олександра Матросова — колишня назва вулиці Оршанської Перемоги в місті Рівне.
 Вулиця Матросова — колишня назва Космічної вулиці в смт Рогань.
Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Козацька у смт. Романів.
Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Сагайдачного у місті Свалява.
Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Проскурівська у місті Старокостянтинів.
Вулиця Матросова — колишня назва вулиці О.Швидкого у місті Сторожинець.
Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Коперновська у місті Суми.
Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Плесо у місті Тальне.
Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Адольфа Добрянського в місті Ужгород.
Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Дмитра Донцова в місті Хмельницький.
Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Степана Бандери у місті Фастів.
Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Авксентія Яківчука у місті Чернівці.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці Володимира Вернадського в місті Шпола.
 Вулиця Матросова — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в місті Яготин.

Вулиці, названі на честь людей